Dejonckheere est un patronyme porté notamment par :

  (1948-), sculpteur belge ;
 Godfried Dejonckheere (1952-), athlète belge spécialiste du 20 km marche et du 50 km marche ;
  (1981-), actrice belge ;
 Noël Dejonckheere (1955-2022), coureur cycliste belge ;
 René Dejonckheere (1959-), homme politique belge ;
  (1988-), volleyeur belge.